Burger Street é uma rede de restaurantes americanos de fast food especializada em hambúrgueres e sanduíches de frango. , a empresa tinha 14 lojas no metroplex de Dallas – Fort Worth e 4 estabelecimentos na área metropolitana de Tulsa, Oklahoma .

Visão geral 
A Burger Street foi fundada por Bill Waugh, criador das redes de restaurantes Taco Bueno, Casa Bonita e Crystal's Pizza.  O primeiro restaurante, construído em Lewisville, Texas, foi inaugurado em 1985.   A maioria dos restaurantes localiza-se num prédio pequeno com janelas drive-up em ambos os lados.

Ligações Externas 

 Site oficial

Referências 

Restaurantes
Restaurantes dos Estados Unidos
Texas